Jacques Glowinski (1936-2020), chercheur en neurobiologie et en neuropharmacologie ;
  (né en 1934), écrivain polonais ;
 Roland Glowinski (1937–2022), mathématicien français.